W34 — американская ядерная боеголовка, разработанная Лос-Аламосской национальной лабораторией и принятая на вооружение в 1958 г. Поступила на войсковые полигонные испытания 28 июля 1957 г. Серийное производство боеголовок было налажено на  корпорацией General Mills, с августа 1958 по конец 1962 г., было произведено около 2000 боеголовок, не считая опытные образцы. Предназначалась для оснащения глубинных бомб, авиабомб, торпед.

Тактико-технические характеристики 
Диаметр боеголовки составлял 432 мм, длина — 0,86 м. Ядерный заряд весил от 141 до 145 кг в зависимости от модели. Мощность ядерного заряда оценивалась в 11 кт. Использовалась в авиационной ядерной глубинной бомбе  (в 1958—1971 годах тем же производителем произведено 2000 единиц), ядерной торпеде Mk 45 (600 единиц в 1958—1976 годах), ядерной авиабомбе  (600 единиц в 1958—1965 годах).

Техническое описание 
Согласно описаниям, конструкция боеголовки была идентична заряду атомной бомбы B28, поэтому W34 часто относят к семейству ядерных боеголовок . Размеры W34 близки к размерам боеголовки W40, которая относилась к этому семейству.

См. также 
 B28
 Список ядерного оружия США
 :en:Python primary
 :en:Tsetse primary
 :en:Robin primary

Примечания

Литература

Ссылки 
 Allbombs.html list of all US nuclear warheads at nuclearweaponarchive.org

Ракетно-ядерное оружие США
Военная продукция General Mills
Атомные бомбы
Ядерные боевые части, разработанные LANL